Megalurus é um género de aves da família Megaluridae.

Este género contém as seguintes espécies:
 Megalurus albolimbatus
 Megalurus gramineus
 Megalurus palustris
 Megalurus pryeri
 Megalurus timoriensis

Megaluridae
Géneros de aves